Дискография «Ёлочных игрушек», российского электронного дуэта (состоявшего из Ильи Барамии и Александра Зайцева), насчитывает 11 студийных альбомов, 5 сборников, 8 мини-альбомов, 5 синглов и 15 гостевых появлений.

В 1999 году дуэт выпустил кассету «Ёлочные игрушки» — сборник ранних треков. В 2000 году вышли студийные альбомы «Тут Так», EU_Soft и сплит-кассета Rhythm Manipulation, вкупе с дебютным сборником составившая второй — «Улучшенная планировка». В 2001 году группа выпустила мини-альбомы Reframing и Tuner. В марте 2002 года дуэт переиздал Reframing с тремя бонусными треками, а в ноябре выпустил Warm Math. В 2004 году был выпущен альбом Tuner, содержащий на 4 трека больше одноимённого более раннего релиза. В декабре 2010 года вышел диск «Сегодня ты становишься ракетой» на лейбле «Союз».

В список не включены релизы групп 2H Company и «Самое большое простое число», в состав которых входили участники «Ёлочных игрушек». Также дуэт, объединившись с Геннадием Плешковым (Tenzor), сформировал трио, выпустившее в 2002 году единственный студийный альбом — Christmas Baubles And Their Strange Sounds.

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные студийные альбомы

Сплит-альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Сплит-синглы

В составе других коллективов

2H Company

Christmas Baubles

«Самое Большое Простое Число»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Music | eu
 

Ёлочные
Ёлочные
Ёлочные
Ёлочные игрушки